Макаровка  — топоним:

Населённые пункты

Беларусь 
 Макаровка — деревня в Дубровенском районе Витебской области.
 Макаровка — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Макаровка — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Макаровка — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.
 Макаровка — деревня в Городецком районе Могилёвской области.

Молдавия 
 Макаровка — село в Дрокиевском районе

Россия 
 Макаровка — село в Ключевском районе Алтайского края.
 Макаровка — деревня в Миякинском районе Башкортостана.
 Макаровка — деревня в Чекмагушевском районе Башкортостана.
 Макаровка — деревня в Дубровском районе Брянской области.
 Макаровка — деревня в Стародубском районе Брянской области.
 Макаровка — деревня в Муромском районе Владимирской области.
 Макаровка — село в Жирновском районе Волгоградской области.
 Макаровка — деревня в составе города Калуга Калужской области.
 Макаровка — село в Курчатовском районе Курской области.
 Макаровка — деревня в Фатежском районе Курской области.
 Макаровка — деревня в Рузаевском районе Мордовии.
 Макаровка — село в составе города Саранск Мордовии.
 Макаровка — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Макаровка — деревня в Раменском районе Московской области.
 Макаровка — деревня в Кыштовском районе Новосибирской области.
 Макаровка — деревня в Нижнеломовском районе Пензенской области.
 Макаровка — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Макаровка — деревня в Байкаловском районе Свердловской области.
 Макаровка — деревня в Ершичском районе Смоленской области.
 Макаровка — деревня в Руднянском районе Смоленской области.
 Макаровка — деревня в Высокогорском районе Татарстана.
 Макаровка — село в Лаишевском районе Татарстана.
 Макаровка — деревня в Нижнекамском районе Татарстана.
 Макаровка — деревня в Ясногорском районе Тульской области.
 Макаровка — село в Николаевском районе Хабаровского края.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Макаровка — село в Первомайском районе.
 Макаровка — исчезнувшее село в Черноморском районе.

Украина 
 Макаровка — село в Широковском районе Днепропетровской области.
 Макаровка — село в Великоновосёлковском районе Донецкой области.
 Макаровка — село в Попельнянском районе Житомирской области.
 Макаровка — село в Иванковском районе Киевской области.
 Макаровка — село в Обуховском районе Киевской области.
 Макаровка — ликвидированное село в Балаклейском районе Харьковской области.
 Макаровка — село в Каланчакском районе Херсонской области.
 Макаровка — село в Бобровицком районе Черниговской области.
 Макаровка — село в Кельменецком районе Черновицкой области.

Реки 
 Макаровка (приток Кёнги) — река в Томской области.
 Макаровка (приток Нетомы) — река в Архангельской области.
 Макаровка (река, впадает в Берингово море) — река на Камчатке.
 Макаровка (приток Карамыша).
 Макаровка (приток Уса).
 Макаровка (приток Санги).
 Макаровка (приток Лены).

Прочие употребления 
 «Макаровка» — один из микрорайонов города Резекне, расположен на северо-западной части города.
 Также «Макаровкой» называют Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова.